SMS „Württemberg” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 2 okręty Kaiserliche Marine; pochodzi od nazwy krainy – Wirtembergii:
 SMS „Württemberg” – fregata pancerna typu Sachsen z lat 70. XIX wieku
 SMS „Württemberg” – nieukończony pancernik typu Bayern z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy okrętów niemieckich